Ez a szócikk A Rezidens című sorozat epizódjait listázza.

Évadáttekintés

Első évad (2018)

Második évad (2018-2019)

Harmadik évad (2019-2020)

Negyedik évad (2021)

Ötödik évad (2021-2022)

Hatodik évad (2022-2023)

Források
 

Televíziós sorozatok epizódlistái